ODF Alliance, ODF Альянс — лобби стандарта ISO 26300.

Альянс основан 3 марта 2006 г. 36 компаниями.

Директор альянса () — Marino Marcich (Марино Марчич)

Основные участники ODF Альянса:
 Google
 IBM
 Novell
 OpenOffice.org
 Opera Software
 Oracle
 Red Hat
 Sun Microsystems

В качестве оппозиции, Microsoft и примкнувшими к ней, Apple, Intel и Toshiba был организован Open XML Formats Developer Group.

Россия и ODFA 
Россия в крайне незначительной степени участвует в Альянсе и только на уровне немногих (5) частных организаций. Первой в 2006 г. была фирма «Инфра-Ресурс». Российские организации, участники ODF Альянса:

 Infra-Resource, Ltd. — «Инфра-Ресурс»
 MIKFF
 NC LUG — North Caucasus Linux User Group — «Северо-Кавказская Группа пользователей Linux»
 Project Kalpa

См. также 
 Открытый стандарт
 OpenDocument Format
 Министерство экономического развития и торговли России

Ссылки 
 odfAlliance.org
 Официальный сайт России о размещении заказов
 Россия: правительство поддержит открытые стандарты, Опровержение

Стандарты